Francisco Girón puede referirse a:

 Francisco Girón Díaz "Curro Girón" (1938-1988), torero español;
 Francisco Girón Fernández (1923-2009), sacerdote español.
 Francisco Girón de Loaysa s.XVI, regidor de Huéscar.

en:Francisco Girón